Kostelů zasvěcených svatému Janu Evangelistovi je více:

 Kostel svatého Jana Evangelisty (Blovice)
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Malé Březno)
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Šumperk)
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Švihov)
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Těmice)
 Kostel svatého Jana Evangelisty Na bojišti – zaniklý kostel v Praze
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Jičín) – zaniklý hřbitovní kostel v Jičíně
 Kostel svatého Jana Evangelisty (Zahořany)
…a další

 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-město)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-Bystrc)

Externí odkazy